

Persone 
 Jan Sýkora – calciatore ceco, centrocampista
 Jiří Sýkora – multiplista ceco
 Petr Sýkora – hockeista su ghiaccio ceco
 Václav Sýkora – allenatore di hockey su ghiaccio ed ex hockeista su ghiaccio ceco

Pagine correlate 
 Sykora